Смош:

 Смош — село в Прилукском районе Черниговской области (Украина)
 Смош — приток Удая в Черниговской области (Украина)
 Smosh